Каллистра́тов — русская фамилия (от имени Каллистрат).

Известные носители 
 
 Каллистратов, Мелетий Архипович (1896—1941) — российский и латвийский общественный, политический и религиозный деятель.
 Каллистратов, Семён Акимович (1874—1966) — российский и советский архитектор.

См. также 
 Каллистратова
 Калистратов
 Колистратов
 Коллистратов
 Листратов
 Нистратов